Geografia
 Ur Ciutat de Mesopotàmia
 Ur (Cerdanya) Una comuna nord-catalana de la Cerdanya
 Biologia
 Ur (bòvid) Un bòvid desaparegut